Луцій Корнелій Цинна () — преномен, номен і когномен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціансько-плебейського роду Корнеліїв, його гілки Цинна:
 Луцій Корнелій Цинна — монетарій у 169—158 роках до н. е.
 Луцій Корнелій Цинна — консул 127 року до н. е.
 Луцій Корнелій Цинна — чотириразовий консул 87-84 років до н. е.
 Луцій Корнелій Цинна — претор 44 року до н. е.
 Луцій Корнелій Цинна — консул-суфект 32 року до н. е.

Корнелії Цинни